Bartın İli (district), een district van de Turkse provincie Bartın
Bartın İli (stad), de hoofdplaats van het district